La Iberia puede referirse a:

 La Iberia, periódico mexicano publicado entre 1867 y 1876, fundado por Anselmo de la Portilla.
 La Iberia, periódico español publicado entre 1854 y 1898, fundado por Pedro Calvo Asensio.